Miejscowości w USA:
 Poynor – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Henderson
Gminy w USA:
 Poynor (ang. Poynor Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley